Арто́н-ан-Ре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 32 км на захід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Артон-ан-Ре і Шемере було об'єднано в новий муніципалітет Шом-ан-Ре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3870,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Артон-ан-Ре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Артон-ан-Ре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара